La nazionale Under-16 di pallavolo femminile del Perù è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Perù con un'età inferiore di 16 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Perù.

Rosa

Risultati

Campionato sudamericano Under-16

Collegamenti esterni
 

 U-16
Perù
Pallavolo Under-16